Ормигерос има више значења:

 Ормигерос (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ормигерос (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику